Az alábbi családfa a mongol kánok (Dzsingiszidák) családi kapcsolatait hivatott tartalmazni. Pirossal kiemelve a nagykánok.

Kapcsolódó szócikkek 
Mongol kánok listája

Uralkodói családfák